Cucujiformia Latreille, 1802, infrared kornjaša Polyphaga koji obitavaju na zemlji još od jurskog doba do danas. Dijele se na 7 nadporodica, to su: Cerambycoidea Latreille, 1802; Chrysomeloidea Latreille, 1802; Cleroidea Latreille, 1802; Cucujoidea Latreille, 1802; Curculionoidea Latreille, 1802; Lymexyloidea Fleming, 1821; i Tenebrionoidea Latreille, 1802.

Izvori 

 
Polyphaga